Анхалт је историјска област у Њемачкој, која је дио покрајине Саксонија-Анхалт. Кроз историју, назив Анхалт се могао односити на:
 Кнежевина Анхалт, држава Светог римског царства, понекад подијељена на:
 Анхалт-Ашерзлебен
 Анхалт-Бернбург
 Анхалт-Десау
 Анхалт-Кетен
 Анхалт-Цербст
 Војводство Анхалт, основано 1863. године након уједињења горенаведених јединица
 Владајућа династија Асканија, позната и као династија Анхалт
 Слободна држава Анхалт, држава Њемачке основана 1918. након што је војводство укинуто
 Римокатолички апостолски викаријат Анхалт

Анхалт је презиме сљедећих личности:
 Адолф II фон Анхалт-Котен (1458—1526), епископ Мерзебурга
 Една Анхалт (1914—1987), сценариста
 Едвард Анхалт (1914—2000), сценариста и продуцент
 Фред Анхалт (1896—1996), градитељ и извођач радова
 Фредерик Принз фон Анхалт (рођен 1943), члан више друштва
 Гунтер Анхалт (1906—1945), официр Вафен-СС
 Магдалена Августа Анхалт-Цербстс (1679—1740), војводтиња Сакс-Гота-Алтенбурга
 Марија Августа фон Анхалт (1898—1983), жена Јоахима Пруског